Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1930 am Holmenkollen in der norwegischen Hauptstadt Oslo wurden zwei Wettbewerbe im Skilanglauf ausgetragen.

Im Wettbewerb über die Distanz von 17 km siegte der bereits im Vorfeld hoch eingeschätzte Bauernbursche Arne Rustadstuen (Startnummer 9) mit knappen Vorsprung vor seinem Landsmann Trygve Brodahl (Startnummer 12) und dem Finnen Tauno Lappalainen (Startnummer 18).

Der Schweizer Skimeister Walter Bussmann landete mit einem Rückstand von etwa zehn Minuten, was umgerechnet einer Länge von etwa zwei Kilometern entsprach, auf dem 35. Platz und wurde damit bester Vertreter Mitteleuropas.

Der Schwede Sven Utterström gewann im Dauerlauf über 50 km seinen ersten Titel bei Nordischen Skiweltmeisterschaften. Auf Rang zwei folgte der Norweger Arne Rustadstuen. Das Siegespodest komplettierte mit mehr als drei Minuten Rückstand der Finne Adiel Panaanen. Der Olympiasieger von 1928, Hedlund kam nur auf Rang 11.

Als bester Mitteleuropäer kam mit einem Rückstand von vierzig Minuten der Tschechoslowake Josef Německý auf dem 43. Rang ein, dicht gefolgt von seinem Landsmann Jaroslav Feistauer.

Skilanglauf 17 km

Ergebnis 

Datum: Donnerstag, 27. Februar 1930

Strecke: Holmenkollen

Teilnehmer: 112 Skiläufer gemeldet; 91 gestartet; 82 gewertet.

Quellen 
 Vinteridrettsukens Hovedkomite: De internasjonale skirenn under Vinteridrettsuken i Oslo 1930. (norwegisch) 1930 Oslo, s. 36-41 (Server only accessible from Norwegian url's.)
 Program for Vinteridrettsuken i Oslo 1930, (norwegisch)1930 Oslo, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Skiforeningens Årbok 1930, (norwegisch)1930 Oslo, in Norges Olympiske Museum, Lillehammer und Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 17 km. rennet i dag blir et nordisk opgjør, Aftenposten (norwegisch) vom 27. Februar 1930, s. 9, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Norsk dobbeltseier i 17 km. i dag, Aftenposten (norwegisch), Abendausgabe, vom 27. Februar 1930, s. 1-2, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 De 3 som brøt finnenes stormløp i går, Aftenposten (norwegisch) vom 28. Februar 1930, s. 6, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Norsk dobbeltseier og 4-plads men allikevel dominerte utlændingene, Idrettsliv (später Sportsmanden) (norwegisch) vom 28. Februar 1930, s. 1-2. 4, in Deichman bibliotek, Oslo

Skilanglauf 50 km

Ergebnis 

Datum: Montag, 3. März 1930; Der Dauerlauf kam im Rahmen der Holmenkollrennen zur Austragung. Start war um 10:00 Uhr beim Skimuseum.

Teilnehmer: 147 Skiläufer genannt; 104 gestartet; 91 gewertet;

Quellen 
 Vinteridrettsukens Hovedkomite: De internasjonale skirenn under Vinteridrettsuken i Oslo 1930. (norwegisch) 1930 Oslo, s. 66-72 (Server only accessible from Norwegian url's.)
 Protokoll for Holmenkollrennene 1930, (norwegisch) (handgeschrieben), in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Program for Vinteridrettsuken i Oslo 1930, (norwegisch) 1930 Oslo, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Skiforeningens Årbok 1930, (norwegisch) 1930 Oslo, in Norges Olympiske Museum, Lillehammer og Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Et nordisk opgjør på 50-km i dag, Aftenposten vom 3. März 1930, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Svensk og norsk toppklasse, norsk standard, Aftenposten, Abendausgabe vom 3. März 1930, s. 1-2, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 De 60.000 på vandring - Utterström vant, Rustadstuen nr. 2 i 50-kilometer-løpet, Aftenposten vom 4. März 1930, s. 6, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Det blev som i 1929: Utterström og Rustadstuen var jevne med svensken som den bedste, Idrettsliv (norwegisch) (später Sportsmanden) vom 4. März 1930, s.1-3, in Deichman bibliotek, Oslo
 Etappetiderne for samtlige deltagere i 50 km., Idrettsliv (norwegisch) (später Sportsmanden) vom 7. März 1930, s.3, in Deichman bibliotek, Oslo

Quellen 
 Holmenkollen-Europameisterschaften in: Dolomiten vom 3. März 1930, Seite 5
 Dr. Walter Amstutz: Die F.I.S. Wettkämpfe und der 11. Skikongress in Oslo in: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Clubs. Bd. 1, No. 4. von 1930; Seiten 371–398
 Internationale Skiwettkämpfe in Oslo: Der Militär-Langlauf. Der 17-km-Langlauf. Überlegener Sieg der Skandinavier. in: Freiburger Zeitung vom 28. Februar 1930, 2. Abendausgabe, Seite 3
 Internationale Wintersportwoche in Oslo: Sondersprunglauf auf der Holmenkollschanze. Der 17-km.-Langlauf. Der Hauptsprunglauf. in: Freiburger Zeitung vom 3. März 1930, Sportblatt, Seite 2
 Holmenkollenrennen. Utterström-Schweden gewinnt den 50-km-Dauerlauf in: Freiburger Zeitung vom 5. März 1930, 2. Morgenausgabe, Seite 3
 Abschluß des Ski-Kongresses. / Neuer Norweger-Sieg in Oslo in Tages-Post (Linz) vom 1. März 1930, Seite 7
 Die Holmenkollen-Skirennen beendet: Schweden-Sieg im 50-Kilometer Dauerlauf in: Tages-Post (Linz) vom 5. März 1930, Seite 5
 Das Holmenkollen-Skirennen in: Neue Freie Presse vom 4. März 1930, Seite 10
 Największe zawody narciarskie świata. Otwarta 17-tka. Przygotowania. Otwarcie zawodów. Specjalne korespondencje Stanisława Faechera dla "Przeglądu Sportowego" / Walka na trasie. Jak jechali nasi zawodnicy / Wyniki Polaków. Uznanie op nji sportowej / Szczegółowe wyniki in: Przegląd Sportowy, Ausgabe 19/1930 vom 5. März 1930, Seite 3 (polnisch)
 Ostatni akt walki w Oslo. Bronek Czech 28-my w kombinacji i 53-ci w 50-tce in: Przegląd Sportowy, Ausgabe 20/1930 vom 8. März 1930, Seite 1 (polnisch)
 Stanisław Faecher: 50 kilometrów w Oslo: 110 maratończyków narciarskich. Wspaniały debjut Br. Czecha in: Przegląd Sportowy, Ausgabe 22/1930 vom 15. März 1930, Seite 5 (polnisch)
 Beim 50 km Rennen in Holmenkoll. in: Prager Tagblatt vom 23. Februar 1930, Seite 5
 Die Nordländer in Front. in: Prager Tagblatt vom 28. Februar 1930, Seite 5
 Ein schweres Brot. in: Prager Tagblatt vom 2. März 1930, Seite 7
 Schweden und Finnen in Front. in: Prager Tagblatt vom 4. März 1930, Seite 6
 Das Holmenkollmrennen. Drahtbericht der Reichspost in: Reichspost vom 4. März 1930, Seite 12
 Die Wintersportspiele in Oslo: 85 Läufer am Start zum Langlauf in: Sport-Tagblatt vom 28. Februar 1930, Seite 6
 Die Winterspiele in Oslo: Schweden gewinnt den 50-km-Lauf in: Sport-Tagblatt vom 4. März 1930, Seite 5
 Die internationalen Skiwettkämpfe in Oslo in: Vorarlberger Tagblatt vom 1. März 1930, Seite 7
 Die internationalen Skiwettkämpfe in Oslo in: Vorarlberger Tagblatt vom 3. März 1930, Seite 5
 Internationella skidförbundets tävlingar. 1930 Holmenkollen (Norge) in: Svensk skidkalender 1938. Herausgeber: Föreningen för skidlöpningens Främjande i Sverige (Skidfrämjandet), Seite 105 (schwedisch)
 Thor Gotaas: Kom blodige i mål på Kollen-femmila auf NRK Sport vom 23. Februar 2011; abgerufen am 19. Dezember 2015 (norwegisch)
 Vinteridrettsukens Hovedkomite: De internasjonale skirenn under Vinteridrettsuken i Oslo 1930. 1930 Oslo (norwegisch) In Nasjonalbiblioteket, Norwegen. Only accessible inside Norway.
 Program for Vinteridrettsuken i Oslo 1930 (norwegisch) In Skimuseet, Oslo 

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb